Viktor Manakov peut-être :

 Viktor Manakov (1960-2019), un ancien coureur cycliste soviétique
 Viktor Manakov (1992-), un coureur cycliste russe, fils du précédent